Paweł Szcześniak (1952–2007) – polski rzeźbiarz
 Paweł Szcześniak (ur. 1975) – polski koszykarz